Сакхипур — топоним.

 Сакхипур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сакхипур — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.